Grand Prix Monako 1990 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco) – czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 27 maja 1990, po raz 37. na torze Circuit de Monaco.

48. Grand Prix Monako, 37. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Lista startowa 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Nie zakwalifikowali się

Nie prekwalifikowali się

Wyścig 
Źródło:Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Monako
1990
1990 w Europie
Monako w XX wieku